Football Club Narva Trans (ou Jalgpalliklubi Narva Trans) é um clube estoniano de futebol, fundado em 1979, com sede na cidade de Narva. O clube nunca sofreu um rebaixamento com o atual formato da liga nacional que esta em vigor desde 1992.

Seu estádio é o Kreenholmi Staadion, com capacidade para 3 mil torcedores.

Títulos 
  Copa da Estônia: (1) 
2000-01

  Supercopa da Estônia: (2)
2007, 2008

Ligações externas 

 

Narva Trans
Narva Trans